Nghĩa Trung (Bắc Giang)
 Nghĩa Trung (Đắk Nông)
 Nghĩa Trung (Bình Phước)
 Nghĩa Trung (Quảng Ngãi)
 Nghĩa Trung (Nam Định)
 Nghĩa Trung (Nghệ An)